Série 25 :
 Série 25,  série de locomotives électriques de la SNCB
 Série 25.5, locomotives de la série 25 modifiées pour circuler sur le réseau néerlandais